Суперлига 2007/2008 годов () — 68-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2007/2008
Албания
Албания
2007 год в Албании
Спорт в Албании в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008